Reinharting ist der Name folgender Orte:

 Reinharting (München), Stadtviertel von München, Bayern
 Reinharting (Gemeinde Nußdorf am Haunsberg), Ortschaft der Gemeinde Nußdorf am Haunsberg, Salzburg